Franciaország
Sergy, település Ain megyében
Sergy, település Aisne megyében